«Dance with Me» puede referirse a:

Cine y teatro 
 Dance with Me (1975), musical de Broadway.
 Dance with Me (1998), película protagonizada por Vanessa L. Williams y Chayanne.

Música 
Álbumes
 Dance with Me (1991), álbum de José Alberto.
 Dance with Me (2000), álbum de Debelah Morgan.
 Dance with Me (2009), álbum de Johnny Reid.
Canciones
 Dance with Me (1986), canción de Alphaville.
 Dance with Me (2000), canción de Debelah Morgan.
 Dance with Me (2001), canción de 112.
 Dance with Me (2006), canción de Drew Seeley, ft. Belinda.
 Dance with Me (2009), canción de Zoli Ádok (Eurovisión).